

Geografia 
 Francia
 Charente – dipartimento della regione Nuova Aquitania
 Charente –  fiume nella regione della Nuova Aquitania
 Charente Marittima – dipartimento della regione Nuova Aquitania

Altro 
 Charente – nave posacavi francese in servizio dal 1874 al 1931